Irak o Iraq, estat de l'Àsia.
 Riu Irak o Loyach, riu del Sind (Pakistan).